

Ключики — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Ключики — селище, Комишловський район, Свердловська область
 Ключики — село, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Ключики — присілок, Куртамиський округ, Курганська область

Див. також 
 Ключі
 Марійські Ключики